Fiat Bravo er en lille mellemklassebil fra den italienske bilfabrikant Fiat. Den blev bygget fra efteråret 1995 til sommeren 2001 og afløste Fiat Tipo.

Fra sommeren 2001 til starten af 2007 blev efterfølgeren solgt under navnet Fiat Stilo. Siden marts 2007 hedder dennes efterfølger igen Bravo.


Bravo (type 182) 

Første generation af Bravo var tredørs, den femdørs pendant hed Fiat Brava. Sedan- og stationcarversion blev fra midten af 1996 til slutningen af 2002 solgt som Fiat Marea.

Bravo blev valgt til Årets Bil i både Danmark og Europa i 1996. Modellen fandtes med motorer fra 65 til 154 hk.

Motorer 

Den i sin tid solgte sugedieselmotor blev meget tidligt afløst af første generations turbodieselmotorer.

I efteråret 1998 introduceredes en nyudviklet commonrail-dieselmotor. Samtidig blev 1,4-litersmotoren taget af programmet og afløst af en ny 1,2 16V-motor. Disse ændringer i motorprogrammet blev gennemført i rammerne af et facelift, hvor mindre optiske detaljer og udstyrsvarianterne blev modificeret. Fra det tidspunkt hørte sideairbags til standardudstyret.

Bravo fandtes i udstyrsvarianterne S (1,4, 1,9 D og 1,9 TD), SX (1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 1,9 D, 1,9 TD og 1,9 JTD), GT (i starten kun 1,8 og 1,9 JTD, senere også 1,6) og HGT (kun 2,0).

Ifølge angivelser fra ADAC og fabrikanten er 1,6 16V-modellerne ikke egnet til brug med E10-brændstof.

Specialmodeller
 Steel
 Trofeo
 Suíte

Bravo (type 198) 

Efter at Fiat Stilo var udgået, kom efterfølgeren på markedet under navnet Bravo i 2007. Modellen findes kun som femdørs, i modsætning til forgængernes tredørsmodeller. Navnet Brava, som hidtil havde kendetegnet den femdørs variant, bortfaldt.

Et særligt kendetegn var den komplette udvikling i virtuelle omgivelser hos Magna Steyr i Østrig. Alle trin foregik på computer, ligesom kollisionstest-simulationen.

Siden 2008 sælges Fiat Bravo også i Australien under den allerede benyttede betegnelse Fiat Ritmo.

Udstyrsvarianter 
 1,4 liter benzin (66 kW/90 hk): Active, Dynamic, Speed, Racing
 1,4 liter benzin T-Jet (88 kW/120 hk): Active, Dynamic, Emotion, Speed, Racing
 1,4 liter benzin T-Jet (110 kW/150 hk): Dynamic, Emotion, Sport, Sport Plus
 1,6 liter diesel Multijet (77 kW/105 hk): Active, Dynamic, Emotion
 1,6 liter diesel Multijet (88 kW/120 hk): Dynamic, Emotion, Racing
 1,9 liter diesel 8V Multijet (88 kW/120 hk): Dynamic
 1,9 liter diesel 16V Multijet (110 kW/150 hk): Dynamic, Emotion, Sport, Sport Plus

Motorer

Kilder 

 Fiat Bravo instruktionsbog, september 1995
 Fiat Bravo Betriebsanleitung, april 1996 (tysk)
 Fiat Bravo Betriebsanleitung, marts 2000 (tysk)
 Fiat Bravo instruktionsbog, april 2008
 Automobil Revue, Katalog 2001,  (tysk/fransk)

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted 

Bravo
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1995
Biler introduceret i 2007
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Årets Bil i Danmark
Årets Bil i Europa